Дип Сенгупта (; ; ) — индийский шахматист, гроссмейстер (2010).

Чемпион мира среди юношей до 12 лет (2000), бронзовый призёр Всемирной юношеской Олимпиады (до 16 лет) в составе сборной Индии. Серебряный призёр чемпионата Индии 2014 года, обладатель Клубного кубка Азии 2014 года в составе команды Petroleum Sports Promotion Board, серебряный призёр Азиатских игр по боевым искусствам и состязаниям в помещениях 2013 в смешанной команде по быстрым шахматам.

Первую гроссмейстерскую норму выполнил на чемпионате мира среди юниоров 2004 года, вторую — выиграв турнир Doeberl Cup в 2009 году, третью — в марте 2010 года на турнире в Каннах.

Сотрудник нефтегазовой корпорации Oil and Natural Gas Corporation. Выступает и за датский шахматный клуб «Кёге».

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания 

Шахматисты Индии
Игроки ШК «Кёге»